Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1984./85. je osvojila ekipa Budućnost iz Titograda (današnje Podgorice).

Prva savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje

Druga savezna liga

Sjever

Izvori 
 Stojanac Gordan: Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split, Split, 2008.
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.

1988-89